Le tournoi de tennis de Bruxelles est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2012, classée en catégorie Premier, se dispute du 21 au .

Agnieszka Radwańska remporte le simple dames. En finale, elle bat Simona Halep, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Bethanie Mattek-Sands et Sania Mirza.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bruxelles
 Saison 2012 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 2012
Bruxelles
Sport en Belgique en 2012
Tennis en mai 2012